O nome Dennis foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

Furacão Dennis (1981) - furacão de categoria 1 que afetou as Pequenas Antilhas e a costa leste dos Estados Unidos, causando 17 milhões de dólares em prejuízos.
Tempestade tropical Dennis (1987) - esteve ativo no Atlântico norte tropical. Sem danos relacionados ao sistema.
Tempestade tropical Dennis (1993) - esteve ativo no Atlântico norte tropical. Sem danos relacionados ao sistema.
Furacão Dennis (1999) - furacão de categoria 2 que afetou as Bahamas e a costa leste dos Estados Unidos, causando 4 fatalidades e 157 milhões de dólares em prejuízos.
Furacão Dennis - furacão de categoria 4 durante a temporada de 2005 que afetou boa parte do Caribe e do sudeste dos Estados Unidos, causando 89 fatalidades, sendo que 42 destas foram diretas, e 4 bilhões de dólares em prejuízos. Após 2005, o nome Dennis foi retirado definitivamente da lista de nomes dos furacões no Atlântico, sendo substituído por Don, que será usado pela primeira vez durante a temporada de 2011.

Desambiguação